A Escola Técnica Estadual João Luiz do Nascimento, é uma escola técnica localizada na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense mantida pela Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro.

História 
A escola foi fundada no ano de 1981 como Colégio Estadual João Luiz do Nascimento na época pertencente a Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC-RJ) e reformulada em 1998 quando passou a ser mantida pela Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) órgão vinculado a Secretaria de Estado de ciência e tecnologia do Rio de janeiro (SECTI-RJ). A escola tem sido anualmente classificada entre as melhores instituições de ensino da Baixada Fluminense e entre as melhores escolas públicas fluminenses, de acordo com o desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio.

Ligações externas
 Página oficial da FAETEC

Fundação de Apoio à Escola Técnica
Educação em Nova Iguaçu